

Reparti militari 
 Legione romana – l'unità militare dell'esercito romano dall'VIII secolo a.C. al V secolo d.C.
 Legione Carabinieri – unità militare territoriale dell'Arma dei Carabinieri, identificabile con una Regione
 Legione –  unità militare della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale
 Legione italiana – brigata di volontari, agli ordini di Giuseppe Garibaldi che combatté nella guerra civile uruguaiana e successivamente in Italia
 Legione italica – organizzazione a carattere paramilitare, fondata nel 1838 dal mazziniano Nicola Fabrizi 
 Legione Volontaria Italiana – reparto militare formato da italiani espatriati, fondato dal soldato ed avventuriero Camillo Ricchiardi, che combatté nella seconda guerra boera 
 Legione garibaldina, (4e régiment de marche du 1er étranger) – unità della Legione straniera francese, composta da italiani, che combatté in Francia nella prima guerra mondiale contro i tedeschi
 Legione tebana – identificabile con la legione di Comitatensi della Legio I Maximiana 
 Legione straniera francese – corpo militare d'élite francese dal XVIII secolo ai nostri giorni
 Legione dei volontari francesi contro il bolscevismo – corpo combattente di volontari francesi che presero parte nel 1941 all'Operazione Barbarossa
 Legione Condor – unità aerea della Luftwaffe (Wehrmacht)
 Legione spagnola – unità militare scelta dell'esercito spagnolo (Tercio), dal XIX secolo ai giorni nostri
 Legione ungherese – formazione polacca dell'Esercito meridionale nel 1860, sotto il comando di Garibaldi
 Legione polacca – nome di diverse formazioni militari polacche create nel XIX e XX secolo
 Legione Galateo – corpo militare dell'esercito provvisorio veneto, al comando del tenente colonnello Giuseppe Galateo, che combatté durante la Prima guerra d'Indipendenza italiana

Altro 
 Legion d'onore – ordine cavalleresco creato da Napoleone Bonaparte il 19 maggio 1802
 Legioni – set di espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza, edito da Wizards of the Coast
 Legione – demonio biblico
 Legione – personaggio fumetti della Marvel Comics
 Legione – gioco di ruolo

Pagine correlate 
Legionario